Алексе́й Подду́бный:

 Поддубный, Алексей Викторович (Джанго; род. 1969) — украинский и российский певец.
 Поддубный, Алексей Евгеньевич (род. 1976) — российский дзюдоист.
 Поддубный, Алексей Павлович (1907—1986) — Герой Советского Союза.